Исабель — испанское женское имя, производное от  Элише́ва, в русском — Елизавета.

Известные носительницы:
 Исабель Португальская — королева-консорт Кастилии и Леона. Вторая супруга Хуана II Кастильского.
 
 Исабель Мартинес де Перон — первая женщина-президент Аргентины.
 Исабель Фернандес — испанская дзюдоистка, победительница Олимпийских игр, чемпионка мира, чемпионка Европы.
 Исабель Прейслер — испано-филиппинская журналистка и телеведущая.
 Исабель Пантоха — испанская певица.
 Исабель Гарсия Техерина — испанский политик, министр сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Испании.
 Исабель Сен Мало де Альварадо — панамский политический и государственный деятель, вице-президент и министр иностранных дел Панамы.
 Исабель Сарли — аргентинская актриса и модель.

Другое:
 Исабель — одна из провинций (единица административно-территориального деления) Соломоновых Островов.

См. также 
 
 Изабель
 Исабела
 Изабелла
 Моя дорогая Исабель — мексиканский телесериал
 Сан-Исабель — национальный лес на юге штата Колорадо, США. 
 Санта-Исабель